Faulhaber 

 Erik Faulhaber
 Frits Faulhaber, espérantiste néerlandais, (1893-1979) ;
 Johann Faulhaber, mathématicien allemand, (1580-1635) ;
 Michael von Faulhaber, dignitaire de l'Église catholique romaine, (1869-1952).

Homonymie de patronyme